iMac – linea di computer Apple

Acronimi
IMAC (I Marine Amphibious Corps) – formazione dei Marines
IMAC (Immobilized metal ion affinity chromatography) – tecnica per purificare le proteine
IMAC (Install-Move-Add-Change) – sistema informatico
IMAC (International Miniature Aerobatic Club) – organizzazione no-profit di aeromodellismo
IMAC (Isochronous media access controller) – media access control

Persone
Necmettin Imac – calciatore olandese
Nedim Imac – dirigente sportivo turco-olandese